Becheru:
 Ionuț Becheru
 Petre Becheru (* 1960, Drăgănești-Vlașca, Oltenia), un halterofil român
 Râul
 Râul Becheru, un curs de apă, afluent al râului Bistrița

Nume de familie românești
Toponime românești